Albert III van Oostenrijk (1349-1395), aartshertog van Oostenrijk en hertog van Karinthië (1365-1395)
 Albert III van Gorizia (-1365), graaf van Gorizia
 Albert III van Tirol (-1165), graaf van Tirol
 Albert III van Namen (1035-1102), graaf van Namen